Vrille peut désigner :
 une vrille, un organe qui permet à certaines plantes grimpantes de s'accrocher à leur support ;
 une vrille, un outil, une sorte de petite mèche pour le perçage de petits trous dans le bois ;
 une vrille, le mouvement d'un avion qui descend rapidement en tournant sur lui-même ;
 une vrille, une technique de nage qui alterne le crawl et le dos ;
 une vrille, un mouvement de gymnastique artistique ;
 La Vrille est une rivière française des départements de la Nièvre et de l'Yonne en région Bourgogne et un affluent droit de la Loire.